Владимир Васильевич Удут (род. 29 апреля 1952 года) — российский учёный-, член-корреспондент РАМН (2011), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 29 апреля 1952 года.

В 1976 году — окончил лечебный факультет Томского медицинского института.

С 1995 года по настоящее время — заместитель директора по научной и лечебной работе Института фармакологии и регенеративной медицины имен Е. Д. Гольдберга Томского научного центра СО РАН, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии.

В 1986 году — защитил кандидатскую, в 1994 году — докторскую диссертацию.

В 1995 году — присвоено учёное звание профессора.

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области фармакологии, клинической и молекулярной фармакологии, патофизиологии, гематологии и регенеративной медицины.

Ведет изучение адаптофенотипической детерминанты вариабельности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств базисной терапии дизрегуляторных заболеваний и разработка технологий их лечения.

Цикл его исследований взаимодействия лазерных и светодиодных излучений с тканями организма лег в основу создания фототерапевтических устройств внесенных в реестр новой медицинской техники Российской Федерации.

Автор более 480 научных работ, из них 10 монографий и 3 методических рекомендаций.

Под его руководством защищено 13 докторских и 42 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2004)
 Премия Губернатора Томской области в сфере образования и науки (2003)
 Премия Президиума СО РАМН (2004)
 Государственная премия Новосибирской области за достижения в области науки и техники (2013)
 Почётная грамота Минздрава РФ (2000)
 Знак «Отличник здравоохранения» (2002)
 Памятный знак «Герб Томской Области» (2016)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Сибирского государственного медицинского университета